A 11 119-es számú mellékút egy rövid, alig másfél kilométer hosszú országos közút-szakasz Fejér megyében, Bicske belterületén. A városon kelet-nyugati irányban végighúzódó 8101-es útból (Szent István út) ágazik ki észak felé, és a városközpontot köti össze az 1-es főút azon körforgalmával, amelyből – ezen út egyenes folytatásaként – kiágazik a Zsámbékra vezető 1104-es út. Települési neve Kossuth Lajos utca.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek

11119
Bicske